Carlos García peut désigner :

 Carlos P. García (1896-1971), le  des Philippines de 1957 à 1961 ;
 Carlos García-Bedoya (1925-1980), un diplomate péruvien ;
 Carlos García Palermo (1953-), un joueur d'échecs argentin et italien ;
 Carlos García (1963-), un boxeur cubain ;
 Carlos Alberto García (1978-), un footballeur international équatorien ;
 Carlos García Quesada (1978-), un coureur cycliste espagnol ;
 Carlos García Pierna (1999-), un coureur cycliste espagnol.